W Rumunii
 Sânpetru – gmina w okręgu Braszów
 Sânpetru – wieś w okręgu Braszów, w gminie Sânpetru
 Sânpetru – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Sântămăria-Orlea
 Sânpetru de Câmpie – wieś w okręgu Marusza, w gminie Sânpetru de Câmpie
 Sânpetru de Câmpie – gmina w okręgu Marusza
 Sânpetru Almașului – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Hida
 Sânpetru German – wieś w okręgu Arad, w gminie Secusigiu